

Sciences et techniques 
 Trigona est le plus grand genre d'abeilles sans dard, uniquement présent en Amérique.
 Le mot trigona, nominatif féminin singulier d'un adjectif latin signifiant « triangulaire », est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces de plantes. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Patronyme 

  (1950-), un homme politique et diplomate maltais ;
 Gaetano Trigona e Parisi (1767-1837), un cardinal italien ;
 la , une famille noble sicilienne d'origine souabe.

Épithète spécifique